Гунн-Рита Дале, в замужестве Флешо, также иногда ошибочно Гунн-Рита Дале Флесьо, Гунн-Рита Дале Флесьё, Гунн-Рита Дале Флесья (, ) — норвежская профессиональная велогонщица международного класса. Её основная специализация — горный велосипед и соревнования в кросс-кантри. Она активно выступала с 1990-х по 2010-е годы, а в конце 2018 года ушла из спорта.

Она является самой успешной гонщицей в своей дисциплине. В олимпийском кроссе она является четырёхкратной  (рекорд равен ) и шестикратной чемпионкой Европы (рекорд). Она была  в 2004 году. В  она четыре раза побеждала в общем зачёте (рекорд) и является рекордсменкой по количеству выигранных этапов с 30 победами в течение сезонов с 1996 по 2018 годы. Она выигрывала  рекордные 14 раз. В кросс-марафоне она является шестикратной  (рекорд) и трёхкратной чемпионкой Европы (рекорд равен  и ).

Карьера

Дебют 
Гунн-Рита Дале родилась 10 февраля 1973 года в Ставангере, портовом городе на юго-западе Норвегии. В юности она занималась беговыми лыжами, но никогда не выступала на национальном уровне. Она открыла для себя горный велосипед и кросс-кантри в возрасте 22 лет во время тренировочной поездки с друзьями в апреле 1995 года. Ей сразу же понравился горный велосипед, и вскоре она начала участвовать в соревнованиях. В 1995 году она стала , а три месяца спустя — чемпионкой Северной Европы. В сентябре 1995 года она заняла третье место в своей первой гонке  в Плимуте.

1996 

В 1996 году она присоединилась к команде American Eagle, где оставалась в течение трех сезонов. Она заняла второе место в общем зачёте , выиграв этап в Кристиансанне (Норвегия), и финальный этап на Гавайях. В этом году она также стала чемпионкой Северной Европы в Финляндии. Маунтинбайк впервые стал олимпийской дисциплиной на Олимпийских играх в Атланте. Дале заняла четвёртое место в , которую выиграла . Всё это поставило её в центр внимания норвежских СМИ.

1997 
Сезон 1997 года был испорчен вирусным заболеванием Дале. Летом Дале участвовала в гонках очень мало и закончила сезон в сентябре на , заняв 8-е место.

1998 
В 1998 году Гунн-Рита выиграла этап  в Санкт-Венделе (Германия), и в Бромоне (Канада), заняв 4-е место в общем зачёте. Она завоевала серебряную медаль на  в Канаде и  в Бельгии. Гунн-Рита подписывает контракт с , небольшим норвежским производителем велосипедов, который раньше располагался в Саннесе, где жила Гунн-Рита. DBS был одним из основных брендов на скандинавском рынке и являлся главным спонсором норвежских национальных команд по велоспорту. На шоссе Гунн-Рита выиграла один из этапов женского «Тур де Франс» и заняла 8-е место на  в шоссейной групповой гонке.

1999 

В 1999 году она присоединилась к команде , где оставалась в течение трёх сезонов. Она выиграла гонку  в Канморе (Канада) и заняла второе место в общем зачёте, уступив канадке . Гунн-Рита входила в пятёрку лучших в каждой гонке Кубка мира в этом году.

2000—2001: жертва перетренировки 
В рамках подготовки к Олимпийским играм она провела две недели в барокамере, которая имитирует воздействие высоты над уровнем моря. Эта программа полностью истощила её, и в 2000 году она практически не участвовала в гонках, страдая от последствий .

Она заняла 10-е место в первой гонке  в марте в Напа-Вэлли (США), но затем, страдая от перетренировки, не участвовала в оставшихся 7 гонках. Она пыталась вернуться в форму к Олимпийским играм в Сиднее в сентябре, но безуспешно. 23 сентября она не участвовала в , которую выиграла .

Весной 2001 года тренером Гунн-Риты стал Кеннет Флешо. Он помог ей начать с нуля и постепенно восстановиться. Флешо пришлось адаптировать программу тренировок в соответствии с тем, как организм Гунн-Риты реагировал на нагрузки.

В  в начале сезона Дале не заработала очков, но затем её результаты улучшились, включая 4-е место на шестом этапе в Лезене в августе. В конце августа она заняла 29-е место в общем зачёте, который выиграла .

В сентябре 2001 года на  в Вейле Гунн-Рита выиграла гонку на последнем круге, но прокол разрушил её шансы на подиум, и она сошла с дистанции.

Из-за отсутствия результатов на протяжении почти двух сезонов, было трудно получить новый контракт для Гунн-Риты. В итоге она подписала годичный контракт с небольшой немецкой командой под названием Merida International. В то время денег было немного, но ей давали хорошие премии.  и Ирина Калентьева в то время также были зарегистрированы в команде «Мерида». Это была небольшая команда, но она дала Гунн-Рите шанс, в котором она нуждалась. Кеннет Флешо и Гунн-Рита знали, что могут выиграть больше. Гунн-Рита все ещё находилась под воздействием перетренированности и была ещё слаба, поэтому она не могла быть слишком требовательной.

2002: первый титул чемпиона мира 
В 2002 году она присоединилась к команде Merida, где оставалась до конца своей карьеры.

В июле она заняла второе место на  в австрийском регионе Зальцкаммергут, который выиграла  за 5 ч 1 мин 28 сек.

В начале августа в Цюрихе Дале завоевала свой первый титул  в кросс-кантри с результатом 1 ч 42 мин 05 сек, опередив  и .

Через месяц, 1 сентября, в Капруне (Австрия) она впервые стала  с результатом 2 ч 14 мин 5 сек, опередив  и .

2002 год стал периодом в карьере Гунн-Риты с наибольшим количеством побед. Тем не менее, в начале 2002 года Кеннет и Гунн-Рита всерьёз обсуждали возможность прекратить заниматься велоспортом и заняться чем-то совершенно другим. Потрясающие результаты этого года доказывают, что они не зря упорствовали. Благодаря такому эффектному возвращению, несколько команд проявили интерес к привлечению Гунн-Риты, но она решила остаться с командой «Мерида», которая была единственной, кто поддерживал её в начале 2002 года, и она продлила свой контракт с командой «Мерида» на 3 года.

2003: первый Кубок мира 
В 2003 году Дале впервые выиграла общий зачёт , опередив  и Ирину Калентьеву, выиграв все пять гонок сезона.

В августе она сохранила свой титул  в Граце (Австрия), выиграв гонку за 1 час 41 минуту 57 секунд, опередив Ирину Калентьеву и .

В сентябре на  в Лугано (Швейцария), хотя она была фаворитом после победы на первых четырёх этапах Кубка мира, она получила два прокола в начале гонки и потеряла все шансы на победу, финишировав 23-й, более чем на 14 минут отстав от победительницы, .

2004: Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы 

В мае она легко выиграла предолимпийскую гонку в Афинах за 1 час 57 минут 37 сек, опередив  и . После гонки она объявила, что нацелена на победу в олимпийских соревнованиях в августе на той же дистанции.

11 июля в Бад-Гойзерне (Австрия) она приехала тренироваться к Олимпийским играм и легко выиграла чемпионат мира по майнтинбайн-марафону, опередив почти на 20 минут Ирину Калентьеву и .

1 августа она в третий раз подряд выиграла , победив в гонке за 1 ч 35 мин 41 сек, опередив Майю Влощовскую и .

27 августа она стала  за 1 ч 56 мин 51 сек, опередив  чуть менее чем на минуту, а  — более чем на две минуты. Она оторвалась в одиночку с первого круга, и её никто не догнал. Её преимущество на финише могло быть ещё больше, если бы она не перекрутила задний переключатель и упала на полпути гонки, что привело к соскакиванию цепи и вынудило её толкать велосипед на крутых подъёмах.

12 сентября она стала  в  (Франция) за 2 ч 2 мин 12 сек, опередив Майю Влощовскую и . Таким образом, она стала первой женщиной, которая в один и тот же год выиграла три крупнейших соревнования: Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок мира.

Она во второй раз выиграла общий зачёт , опередив  и , выиграв шесть из семи этапов сезона.

2005: третий Кубок мира 
Она выиграла общий зачёт  в третий раз подряд, победив в шести из восьми гонок сезона (Мадрид, Хуфализ, Виллинген, Балнеарио Камбориу, курорт Эйнджел-Фаер и Форт Уильям) и дважды заняв второе место (Спа-Франкоршам и Мон-Сент-Анн).

31 июля она в четвёртый раз подряд завоевала титул  по кросс-кантри, выиграв гонку за 1 ч 57 мин 8 с, опередив Майю Влощовскую и .

20 августа она стала чемпионкой мира в кросс-кантри марафоне с результатом 4 ч 5 мин 18 с, опередив  и .

4 сентября она легко завоевала свой третий титул чемпионки мира в кросс-кантри с результатом 1 ч 47 мин 19 с, более чем на 2 минуты опередив Майю Влощовскую и .

15 октября она вышла замуж за своего тренера, Кеннета Флешо, в Ставангере (Норвегия).

Она вновь подписала контракт на три года с командой «Мерида» и планировала завершить свою карьеру в 2008 году.

2006: четвёртый Кубок мира 
Дале снова выиграла общий зачёт , опередив  и , победив в первых трёх этапах.

На  23 июля в Тамбре (Италия) она выиграла марафонский кросс с результатом 3 ч 35 мин 11 с, опередив  и , а 30 июля в Кьес-д'Альпаго (Италия) она завоевала серебряную медаль в олимпийской гонке кросс-кантри, уступив , которая победила с результатом 1 ч 41 мин 37 с.

13 августа она стала чемпионкой мира по маунтинбайк-марафону в  (Франция), с результатом 4 ч 25 мин 9 с, опередив  и .

27 августа она стала  в Роторуа (Новая Зеландия), опередив Ирину Калентьеву и  с результатом 1 час 55 минут 20 секунд.

2007 
В 2007 году Дале потерпела неудачу из-за вируса, поразившего пищеварительную систему. Она заняла лишь 21-е место в общем зачёте , заняв 2-е место на первом этапе в Уффализе и 3-е место на втором этапе в Оффенбурге.

2008 

В 2008 году Дале постепенно восстановила свою форму, но не уровень 2006 года. В апреле она заняла 6-е место в первой гонке  в Уффализе и, ослабленная простудой, быстро сошла с дистанции во второй гонке в Оффенбурге. В мае она выиграла третью гонку Кубка мира в Мадриде, опередив на одну секунду , единственную гонку, которую она выиграла в этом сезоне, и заняла 12-е место в общем зачёте.

В июне она заняла лишь 7-е место на , но в июле выиграла марафон на чемпионате мира. 23 августа она сошла с дистанции на Олимпийских играх в Пекине на четвёртом круге из-за аварии, в результате которой сломалась тормозная ручка.

2009—2011: материнство и возвращение на высший уровень 
В марте 2009 года она родила сына, которого назвали Бьорнар. В 2010 году она заняла второе место в марафоне на , уступив . Два года спустя, в возрасте 38 лет, она вернулась на высший уровень, завоевав титул , опередив Майю Влощовскую и . Она заняла 7-е место в общем зачёте , который выиграла .

2012 

В 2012 году в  она выиграла четвёртый этап в  и седьмой и последний этап в Валь-д'Изере, заняв второе место в общем зачёте, уступив . В июне она сохранила свой титул , выиграв гонку, опередив  и . В сентябре она заняла второе место на  в кросс-кантри, который выиграла , а в октябре она также заняла второе место на чемпионате мира по марафонскому кроссу, который выиграла . На Олимпийских играх в августе она упала на первом осыпном склоне в скоростном спуске, а затем получила прокол, из-за которого была вынуждена сойти с дистанции; титул выиграла .

2013 
В июне она стала чемпионкой мира в  в Кирхберге (Австрия), опередив  и . В августе она заняла лишь 8-е место на  в кросс-кантри в Питермарицбурге (ЮАР), который выиграла . Она заняла 9-е место в общем зачёте , который выиграла .

2014 
На Кубке мира она заняла вторые места на трёх этапах (Питермарицбург, Альбштадт и Мерибель) и одно третье (Нове-Место) и заняла шестое место в общем зачёте, которое выиграла .

В сентябре она заняла 9-е место на  по кросс-кантри в  (Норвегия), который выиграла .

2015: Дале побила рекорд по количеству побед на Кубке мира 
В июне она в шестой раз выиграла  в Валь-Гардене (Италия), опередив  и  (рекордное количество побед). Она заняла второе место в общем зачёте , который выиграла , и победила на третьем этапе в июле в Ленцерхайде, опередив  и . Это была её 29-я победа на Кубке мира, побив рекорд американки  (28), принадлежавший ей с 1990-х годов. В сентябре она заняла четвёртое место на  в  (Андорра), который выиграла .

2016 
Она заняла 5-е место в общем зачёте Кубка мира, который выиграла .

2017 
Она заняла 6-е место в общем зачёте , который выиграла Яна Беломоина.

2018: завершение карьеры 

Она заняла девятое место в общем зачёте , которое выиграла Йоланда Нефф, и победила на пятом этапе в , опередив Йоланду Нефф и , установив новый рекорд — 30 побед в Кубке мира среди женщин. Она завершила свою спортивную карьеру в конце 2018 года.

Достижения

Олимпийские игры

Чемпионаты мира и Европы

Кубок мира 
Кубок мира по кросс-кантри (4)

 2-я в  (2 этапа)
 29-я в  
 4-я в  (2 этапа)
 2-я в  (1 этап)
 72-я в 
 29-я в 
 11-я в 
 1-я в  (5 этапов)
 1-я в  (6 этапов)
 1-я в  (6 этапов)
 1-я в  (3 этапа)
 21-я в  
 12-я в  (1 этап)
 Не участвовала в 
 45-я в 
 7-я в 
 2-я в  (2 этапа)
 9-я в 
 6-я в 2014
 2-я в  (1 этап)
 5-я в 2016
 6-я в 
 9-я в  (1 этап)

Норвежские чемпионаты 
   (14): 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2004, 2005, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018

Награды 
 Зал славы Европейского велосипедного союза

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Норвегии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года